NRP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 923 амінокислот, а молекулярна маса — 103 134.

Кодований геном білок за функціями належить до рецепторів, білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ангіогенез, диференціація клітин, нейрогенез.

Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію та з молекулою гепарину. 
Локалізований у клітинній мембрані, а також секретований назовні.

Нейропілін-1 на високому рівні експресується в клітинах слизового та нюхового епітелію, а також у ендотелії судин. Він є корецептором білка ACE2 для входу в клітину вірусу SARS-CoV-2. Взаємодія вірусу з нейропіліном значно підвищує рівень інфікування клітин.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

CD-антигени
Кальцій-зв'язувальні білки